Список муравьёв Туркменистана включает все виды муравьёв (семейство Formicidae, отряд Hymenoptera), обитающих в Туркменистане. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон и года, в котором это произошло. В настоящее время в фауне Туркменистана обнаружено более 100 видов и подвидов из 26 родов муравьёв. Среди них несколько эндемичных видов, например Stigmatomma annae, Alloformica obscurior, Aphaenogaster fabulosa, Aphaenogaster messoroides, Cataglyphis elegantissima, Cataglyphis oxiana, Cataglyphis takyrica, Cataglyphis zakharovi, Lioponera desertorum, Monomorium demisum, Monomorium kugitangi, Plagiolepis arnoldii, Plagiolepis calva, Plagiolepis compressa, Plagiolepis vladileni, Temnothorax anodontoides, Temnothorax zabelini, Tetramorium kisilkumense.

Aenictus 
 Aenictus dlusskyi Arnol’di, 1968

Alloformica 
 Alloformica aberrans (Mayr, 1877)
 Alloformica obscurior Dlussky, Soyunov & Zabelin, 1990

Aphaenogaster 
 Aphaenogaster fabulosa Arnol’di, 1968
 Aphaenogaster gibbosa (Latreille, 1798)
 Aphaenogaster messoroides Dlussky, 1990
 Aphaenogaster rhaphidiiceps (Mayr, 1877)

Bothriomyrmex 
 Bothriomyrmex turcomenicus Emery, 1925

Camponotus 
 Camponotus aethiops (Latreille, 1798)
 Camponotus buddhae Forel, 1892
 Camponotus fedtschenkoi Mayr, 1877
 Camponotus interjectus Mayr, 1877
 Camponotus kopetdaghensis Dlussky & Zabelin, 1985
 Camponotus lameerei Emery, 1898
 Camponotus lateralis (Olivier, 1791)
 Camponotus oasium Forel, 1890
 Camponotus semirufus Kusnezov, 1923
 Camponotus turkestanicus Emery, 1887
 Camponotus turkestanus André, 1882
 Camponotus xerxes Forel, 1903

Cardiocondyla 
 Cardiocondyla elegans Emery, 1869
 Cardiocondyla koshewnikovi Ruzsky, 1902
 Cardiocondyla kushanica Pisarski, 1967

Cataglyphis 

 Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849)
 Cataglyphis bergiana Arnol’di, 1964
 Cataglyphis cinnamomea (Karavaiev, 1910)
 Cataglyphis elegantissima Arnol’di, 1968
 Cataglyphis emeryi Karavaiev, 1911
 Cataglyphis foreli (Ruzsky, 1903)
 Cataglyphis longipedem Eichwald, 1841
 Cataglyphis nodus (Brullé, 1833)
 Cataglyphis oxiana Arnol’di, 1964
 Cataglyphis pallida (Mayr, 1877)
 Cataglyphis piligera Arnol’di, 1964
 Cataglyphis takyrica Dlussky, 1990
 Cataglyphis zakharovi Radchenko, 1997

Colobopsis 
 Colobopsis truncata (Spinola, 1808)

Crematogaster 
 Crematogaster bogojawlenskii Ruzsky, 1905
 Crematogaster schmidti (Mayr, 1862)
 Crematogaster sorokini Ruzsky, 1905
 Crematogaster subdentata Mayr, 1877

Formica 
 Formica clara Forel, 1886
 Formica pamirica Dlussky, 1965
 Formica rufibarbis Fabricius, 1793
 Formica subpilosa Ruzsky, 1902

Lasius 
 Lasius alienus (Foerster, 1850)
 Lasius flavus (Fabricius, 1782)

Lioponera 
 Lioponera desertorum Dlussky, 1990

Messor 

 Messor aralocaspius (Ruzsky, 1902)
 Messor excursionis Ruzsky, 1905
 Messor intermedius Forel, 1910
 Messor kisilkumensis Arnol’di, 1970
 Messor laboriosus Santschi, 1927
 Messor lamellicornis Arnol’di, 1968
 Messor perantennatus Arnol’di, 1970
 Messor reticuliventris Karavaiev, 1910
 Messor structor (Latreille, 1798)
 Messor subgracilinodis Arnol’di, 1970
 Messor turcmenochorassanicus Arnol’di, 1977
 Messor variabilis Kuznetsov-Ugamsky, 1927
 Messor vicinus Kuznetsov-Ugamsky, 1927

Monomorium 
 Monomorium barbatulum Mayr, 1877
 Monomorium demisum Santschi, 1936
 Monomorium dentigerum (Roger, 1862)
 Monomorium flavum Collingwood, 1961
 Monomorium kugitangi Dlussky, 1990
 Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758)
 Monomorium ruzskyi Dlussky & Zabelin, 1985

Myrmica 

 Myrmica bessarabicus
 Myrmica deplanata Emery, 1921
 Myrmica specioides Bondroit, 1918
 Myrmica tenuispina Ruzsky, 1905

Pheidole 
 Pheidole pallidula (Nylander, 1849)

Plagiolepis 
 Plagiolepis arnoldii Dlussky, Soyunov & Zabelin, 1990
 Plagiolepis calva Radchenko, 1996
 Plagiolepis compressa Radchenko, 1996
 Plagiolepis vladileni Radchenko, 1996

Polyrhachis 
 Polyrhachis lacteipennis Smith, F., 1858

Proformica 
 Proformica epinotalis Kuznetsov-Ugamsky, 1927

Solenopsis 
 Solenopsis celata (Dlussky & Zabelin, 1985)
 Solenopsis deserticola Ruzsky, 1905
 Solenopsis fugax (Latreille, 1798)

Stenamma 
 Stenamma hissarianum Arnol’di, 1975

Stigmatomma 
 Stigmatomma annae Arnol’di, 1968
 Stigmatomma denticulatum (Roger, 1859)

Strongylognathus 
 Strongylognathus christophi Emery, 1889
 Strongylognathus karawajewi Pisarski, 1966
 Strongylognathus minutus Radchenko, 1991
 Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852)

Tapinoma 
 Tapinoma erraticum (Latreille, 1798)
 Tapinoma karavaievi Emery, 1925

Temnothorax 

 Temnothorax anodontoides Dlussky & Zabelin, 1985
 Temnothorax desertorum Dlussky & Soyunov, 1988
 Temnothorax fumosus (Ruzsky, 1923)
 Temnothorax melleus (Forel, 1904)
 Temnothorax parvulus (Schenck, 1852)
 Temnothorax recedens (Nylander, 1856)
 Temnothorax semenovi (Ruzsky, 1903)
 Tetramorium sulcinode Santschi, 1927
 Temnothorax tesquorum Arnol’di, 1977
 Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798)
 Temnothorax zabelini (Radchenko, 1989) (Chalepoxenus)

Tetramorium 
 Tetramorium armatum Santschi, 1927
 Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)
 Tetramorium ferox Ruzsky, 1903
 Tetramorium feroxoides Dlussky & Zabelin, 1985
 Tetramorium inerme Mayr, 1877
 Tetramorium inquilinum Ward, Brady, Fisher & Schultz, 2014
 Tetramorium kisilkumense Dlussky, 1990
 Tetramorium kabulistanicum Pisarski, 1967
 Tetramorium nitidissimum Pisarski, 1967
 Tetramorium reticuligerum Bursakov, 1984
 Tetramorium schneideri Emery, 1898
 Tetramorium sulcinode
 Tetramorium striativentre Mayr, 1877

См. также 
 Список видов муравьёв Киргизии

Примечания

Литература 
 
 

Списки насекомых Азии
Списки животных Туркменистана
Туркменистан